Gerle ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph-Antoine Gerle (1736–1801), französischer Geistlicher und Abgeordneter während der französischen Revolution
 Conrad Gerle (um 1440–1521), deutsche Lautenmacher
 Hans Gerle (vor 1500–1554), deutscher Lautenist und Komponist
 Robert Gerle (1924–2005), US-amerikanischer Geiger und Musikpädagoge ungarischer Herkunft
 Wolfgang Adolf Gerle (1783–1846), deutscher Schriftsteller tschechischer Herkunft

Gerle steht für:
 Gerle (Einheit), ein Flüssigkeitsmaß